Пио́ний:

 Пионий (атом) — экзотический атом, аналог водорода, состоящий из  π+ и π−.
 Пионий (святой) (умер в 250 году) — священномученик из Смирны.